Elpenor (Odyssee), een figuur uit de Odyssee
Elpénor (Roussel), een compositie van Albert Roussel